Het ATP-tennistoernooi van Tasjkent (officieel de President's Cup) van 2002 werd gespeeld van 9 tot en met 15 september 2002 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Olympic tennis Stadium.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Tasjkent
Tasjkent